David Bianciardi – conosciuto anche come Sagrino, fantino italiano
 Francesco Bianciardi – conosciuto anche come Bianchardus, Bianciarcus e Blanchardus, organista e compositore italiano
 Giorgio Bianciardi – biologo italiano
 Luciano Bianciardi – scrittore, saggista, giornalista, traduttore e critico televisivo italiano
 Stanislao Bianciardi – letterato, pedagogista e docente italiano
 55418 Bianciardi – asteroide della fascia principale